Ольга Александровна Девизенко (24 июля 1929 ― 13 августа 2017) ― советский и российский педагог, учительница, Почётный гражданин города Тулы.

Биография 
Родилась 24 июля 1929 года в городе Днепропетровске в семье служащих. В 1953 году завершила обучение в Тульском государственном педагогическом институте имени Л.Н.Толстого, получила специальность - преподаватель истории. Во время учёбы в ВУЗе её неоднократно избирали секретарем комсомольской организации факультета.

В 1953 году стала работать учителем, а затем директором Сухополтавской школы Воловского района Тульской области, зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. С 1956 по 1961 годы выполняла обязанности члена ГК ВЛКСМ, была секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ. 

В 1961 году в соответствии с приказом Областного комитета народного образования была назначена на должность директора школы-интерната №1 города Тулы. Это учреждение стало первым учебным заведением нового типа. В 1964 году была переведена и утверждена в должности заведующей отделом пропаганды и агитации Пролетарского районного комитета КПСС города Тулы. С 1969 по 1977 годы избиралась депутатом Пролетарского района Совета народных депутатов.

В октябре 1970 года избрана на должность заместителя председателя исполкома Пролетарского районного Совета народных депутатов, была членом исполкома. С 1972 по 1977 годы являлась членом Пролетарского райкома, избиралась секретарем и членом бюро Пролетарского райкома партии. 

С 1977 по 1986 годы трудилась в должности заместителя председателя Тульского городского исполкома, являлась депутатом и членом исполкома Тульского городского Совета народных депутатов. Курировала вопросы образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Активно участвовала в общественной жизни города Тулы. Являлась леном тульского областного Совета ветеранов. На заслуженном отдыхе с 1986 года она преподавала историю в школе №71 города Тулы, позже занималась преподаванием в школе № 25 города Тулы.

Решение Тульской городской Думы № 72/1578 от 26.08.2009, за вклад в развитие системы образования, была удостоена звания "Почётный гражданин города Тулы".

Проживала в городе Туле. Умерла 13 августа 2017 года. Похоронена на Смоленском кладбище в Туле.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Отличник народного просвещения РСФСР.
 другими медалями

 Почётный гражданин города Тулы (2009).

Примечания

Ссылки 
 Девизенко Ольга Александровна
 Педагогический некрополь

Почётные граждане Тулы
Выпускники Тульского педагогического университета
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Депутаты Тульского городского совета
Депутаты районных (в городах) советов СССР